Con brio je lahko:
 roman Brine Švigelj-Mérat: Con brio 
 karakterna oznaka za tempo